Hurdes ist der Familienname von

 Felix Hurdes (1901–1974), Rechtsanwalt, Politiker und Mitbegründer der ÖVP
 Walter Hurdes (1922–2004), österreichischer Entomologe

siehe auch:
 Las Hurdes, Landschaft im Norden der spanischen Region Extremadura